Patamda är en ort i Indien.   Den ligger i distriktet Hazārībāg och delstaten Jharkhand, i den östra delen av landet,  km sydost om huvudstaden New Delhi. Patamda ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Patamda är platt, och sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Patamda. Runt Patamda är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jumri Tilaiyā,  km nordost om Patamda. Trakten runt Patamda består till största delen av jordbruksmark. 

Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Jharkhand